NK Vir može značiti:

 NK Vir otok Vir, hrvatski nogometni klub
 NK Vir Posušje, bosanskohercegovački nogometni klub
 NK Vir Domžale, slovenski nogometni klub